Вальховский — фамилия. Известные носители: 

 Вальховский, Владимир Дмитриевич (1798—1841) — Георгиевский кавалер; полковник; № 4179; 16 ноября 1828.
 Вальховский, Яков Михайлович — Георгиевский кавалер; майор; № 5639; 29 ноября 1837.